Ассоциация художников революции (АХР, АХРР)
 Авиационно-химические работы
 Ассоциация Хапкидо России
 Административно-хозяйственные расходы

Примечания